Пла́нерная улица, Планёрная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Планерная улица — улица в Волгограде.
 Планерная улица — улица в Москве.
 Планерная улица — улица в Орле.
 Планерная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Планерная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Планерная улица — улица в Туле.
Планерная улица — улица в Твери.

Украина 
 Планерная улица — улица в Днепре.
 Планерная улица — улица в Запорожье.
 Планерная улица — улица в Киеве.
 Планерная улица — улица в Луганске.